Fazenda da Bica é um bairro não-oficial da cidade do Rio de Janeiro. Situa-se na divisa entre Quintino e Cascadura, e nele se localiza o Morro do Fubá e parte do Morro do Campinho.

O nome do bairro provavelmente vem da antiga fazenda que existia na região. Em Quintino, fora da área da Fazenda da Bica, há também a Rua Fazenda da Bica, que não tem nada a ver com o bairro de mesmo nome, mas por muitas vezes é com ele confundida.

Geo-Rio iniciou reflorestamento na Fazenda da Bica
Sobe o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio
Mulher morre em desabamento na zona oeste do Rio

Fazenda da Bica
Cascadura (Rio de Janeiro)
Quintino Bocaiuva (Rio de Janeiro)